() — спортивная организация, регулирующая профессиональную женскую баскетбольную лигу в Японии. С 1967 года японские женские команды стали определять лучшую команду Японии, а в 1999 году образовалась профессиональная лига «WJBL».

Формат лиги 
Соревнование проводится в 2 этапа. Регулярный сезон в лиге продолжается с октября по февраль, затем 4 лучшие команды по системе плей-офф определяют победителя лиги.

Команды 
 «Джи Икс Санфлауэрс»  (Касива)
 «Тойота Антилоп» (Нагоя)
 «Денсо Ирис» (Кария)
 «Фуджицу Ред Уэйв» (Кавасаки)
 «Ниигата Олбирекс Рэббитс» (Ниигата)
 «Чансон В-Мэджик» (Сидзуока)
 «Аишин Уингс» (Андзё)
 «Мицубиси Коалас» (Нагоя) 
 «Хитачи Хай-Тек Кугарс» (Хитатинака)
 «Тойота Бошоку Саншайн Рэббитс» (Кария)
 «Ханеда Эбара Викис» (Ота)

Победители

Первенство Японии

Финалы лиги

Событие 
В 2005 году команда «Звёзды WJBL» участвовала в квалификационном турнире Мировой женской баскетбольной лиги. В Сеуле баскетболистки японской лиги потерпели три поражения и заняли последнее 4-е место.

Ссылки 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Баскетбол в Японии